Pojem lesena cerkev označuje krščansko cerkev, ki je v celoti iz lesa.

Lesene cerkve so kot deželna značilnost razširjene:
 na Norveškem (stavkirke)
 v južni Mali Poljski
 v Karpatih
 na Slovaškem
 v Romuniji (Maramureş)
 v Ukrajini (Maramureş) 
 v Rusiji
 v Čilu

Glej tudi
 lesene cerkve v Sloveniji
 lesena cerkev v Puszczi Zielonki
 lesena cerkev v Kežamroku
 lesena cerkev v Miskolcu
 lesena cerkev v Bajini Bašti